Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jan Kodeš e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Heinz Günthardt e Balázs Taróczy 7-6 6-4.

Teste di serie 

 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (finale)
 Ilie Năstase /  Brian Teacher (semifinali)

 Jan Kodeš /  Tomáš Šmíd (campioni)
 Heinz Günthardt /  Roland Stadler (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 1982